Die 13. U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1971 in Tokio (Japan) ausgetragen. Das Turnier begann am 24. April und endete am 5. Mai. Sieger wurde Israel durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen Südkorea.

Modus 
Die 16 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Israel wurde zum fünften Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1971 auf rsssf.com (englisch)

1971
Fußballveranstaltung 1971
Fußball (Japan)
Sportveranstaltung in der Präfektur Tokio